El término Nimba puede hacer referencia a:

 El monte Nimba en la cordillera del mismo nombre, montes Nimba, en África Occidental, y que se encuentra en gran parte protegida bajo la reserva natural integral del Monte Nimba.
 El condado de Nimba en la República de Liberia.
 Algunas especies animales endémicas o presentes en la zona reciben el calificativo de nimbae, como son:
 Crocidura nimbae es una especie de musaraña de la familia de los soricidae.
 Hyperolius nimbae es una especie de anfibios de la familia Hyperoliidae.
 Nimbaphrynoides es un pequeño género de anfibios de la familia Bufonidae nativo de la región del Monte Nimba en Costa de Marfil y Guinea.